Torero puede referirse a:
Torero (ver también Toreras), persona cuyo oficio consiste en torear.
Torero, un videojuego basado en el toreo.
 «Torero». canción de Renato Carosone (música) y Nisa (letra).
«Torero», canción  de Chayanne.
Torero, película mexicana de 1956.